Саламат — может означать следующее: 

 Саламат — регион в Республике Чад.
 Саламат — река в Африке.
 Саламат — посёлок, Новоуральское сельское поселение, Варненский район, Челябинская область.
 Саламат — посёлок железнодорожной станции, Лейпцигское сельское поселение, Варненский район, Челябинская область.
 Саламат — железнодорожная платформа.
 Саламат — блюдо из муки с солью и маслом.
 Саламат — финский хоккейный клуб из города Киркконумми.
 Саламат (озеро) — озеро в Федоровском районе Костанайской области.

См. также 
 Саламатов
 Саламатово